Максим Казаков: Казаков, Максим Дмитриевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Казаков, Максим Игоревич (род. 1996) — украинский футболист.

См. также 
 Казанков, Максим Сергеевич